Love Story, 1970-es amerikai romantikus filmdráma
 Love Story, Erich Segal regénye
 Love Story, Howard Goodall 2010-es színházi darabja